Георгій Побідоносець (панцерник)
 Юрій (Георгій) Змієборець
Багатозначні терміни